Taizé kan avse:

 Taizé, Saône-et-Loire – i departementet Saône-et-Loire
 Taizé, Deux-Sèvres – i departementet Deux-Sèvres
 Taizé-Aizie – i departementet Charente
 Kommuniteten i Taizé – ett kristet ekumeniskt brödraskap i Taizé